АКМ — акронім кирилицею, який має кілька значень:
 Автомат Калашникова модернізований — радянський автоматичний карабін калібру 7,62 мм.
 Академія красних мистецтв — науково-освітня установа з метою розвитку мистецтв (живопису, скульптури, архітектури, музики).